Но́вые Бура́сы — посёлок городского типа, административный центр Новобурасского района Саратовской области России. Расположен на севере области у истоков реки Малая Медведица.

Население —  чел. ().

История 
Село Новые Бурасы основали в 1777 году жители из Бурасской Слободы (ныне село Старые Бурасы). В 1859 году село впервые упоминается в «Списках населённых мест Саратовской губернии». В селе насчитывалось 539 дворов с населением 3,9 тыс. человек.

В 1886 году, рядом с Новыми Бурасами (в 10 км.), прошла железнодорожная ветка Аткарск — Вольск. Была заложена железнодорожная станция Бурасы. Название отражало местоположение станции между Старыми и Новыми Бурасами.

К 1917 году в Новых Бурасах насчитывалось 1216 дворов, действовала церковь, три школы — церковно-приходская, земская и министерская, почтовая контора, ветеринарная больница.

24 июля 1928 года, на базе 8 близлежащих волостей: Новобурасской, Тёпловской, Лоховской, Гремяченской, Кутьинской, Ключевской, Марьино-Лашминской и Елшанской создается Новобурасский район с центром в селе Новые Бурасы.

В 1932—1933 годах село и район сильно пострадали от голода, охватившего тогда всё Поволжье.

23 февраля 1968 года село Новые Бурасы, решением облисполкома было преобразовано в посёлок городского типа.

Население

Улицы Новых Бурас 
Улицы: Автомобилистов,
Бабушкина,
Баумана,
Беговая,
Бочкарева,
Буянова,
Гагарина,
Гоголя,
Дорожная,
Жукова,
Заводская,
Загороднева,
Зелёная,
Интернациональная,
Калинина,
Кирпичная,
Кликушина,
Колхозная,
Комсомольская,
Кооперативная,
Лермонтова,
Лесная,
Луговая,
Мичурина,
Молодёжная,
Мороз,
Муравьева,
Некрасова,
Нижняя,
Новая,
Октябрьская,
Первомайская,
Перспективная,
Пионерская,
Почтовая,
Пушкина,
Рабочая,
Радаева,
Радищева,
Советская,
Солнечная,
Сосновая,
Спортивная,
Строителей,
Чернышевского,
Шевченко,
Энтузиастов.

Переулки: Гагаринские с 1-го по 7-й пер,
Советские с 1-го по 5-й,
Лесной пер.

Примечания

Ссылки 
 Информационный сайт Новобурасского района
 Новые Бурасы в Большой Саратовской Энциклопедии
 http://new-burasi.ru/ — сайт о прекрасных уголках Новобурасского района
 https://web.archive.org/web/20120326015934/http://saratov.gov.ru/region/municipal_areas/noviburas.php
 http://www.moscowindex.ru/rus/64022000001/
 http://new-burasi.ru/publ/1-1-0-1
 

Населённые пункты Новобурасского района
Посёлки городского типа Саратовской области
Районные центры Саратовской области